Isla Cristina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Isla Cristina (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Isla Cristina (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar